Le Grand Prix moto d'Argentine 2022 est la troisième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022.

Cette  du Grand Prix moto d'Argentine s'est déroulée du  au  sur l'autódromo Termas de Río Hondo.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport en Argentine en 2022
Sport en avril 2022
Argentine